Cocktail, een alcoholische drank
 Cocktail (film), een Amerikaanse romantische film uit 1988
 Cocktail (single), een single van de Nederlandse rapgroep Postmen